

Patronymes 
 Louis François Perrin de Précy, (1742-1820) , comte de Précy, est un général français.

Toponymes 
 Précy, commune française du Cher
 Précy-le-Sec, commune française de l'Yonne
 Précy-Notre-Dame, commune française de l'Aube
 Précy-Saint-Martin, commune française de l'Aube
 Précy-sous-Thil, commune française de la Côte-d'Or
 Précy-sur-Marne, commune française de la Seine-et-Marne
 Précy-sur-Oise, commune française de l'Oise
 Précy-sur-Vrin, commune française de l'Yonne
 Blaincourt-lès-Précy, commune française de l'Oise

 Précy-le-Chétif, ancien nom de Presly, commune française du Cher
 Précy-le-Moult, petit bourg sur la commune de Foissy-lès-Vézelay dans l'Yonne

Voir aussi 
 Précey, commune française de la Manche (Normandie)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France